Попередніми чемпіонками були Ніколь Меліхар та Сюй Іфань, але Меліхар вирішила не грати. Сюй утворила пару з  Ян Чжаосюань, але вони програли в півфіналі дуету Гейлі Картер / Луїза Стефані.

Титул виграли Алекса Гуарачі та Дезіре Кравчик, здолавши в фіналі Картер і  Стефані з рахунком 6–7(4–7), 6–4, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

 Основна сітка 

Adelaide International - Doubles
Adelaide International